Selvstyre (deutsch etwa Selbstverwaltung) bezeichnet:
 Selvstyre (Färöer) (färöisch sjálvstýri), gelegentlich gebrauchter Begriff für den Autonomiestatus der Färöer (seit 2005), siehe Färöisches Übernahmegesetz
 Selvstyre (Grönland) (grönländisch namminersorlutik oqartussat), Autonomiestatus Grönlands (seit 2009)